Küsterberg steht für:

 Küsterberg, Erhebung bei Drosa, Gemeinde Osternienburger Land, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Küsterberg, Erhebung bei Timmenrode, am Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Küsterberg, Erhebung und historischer Flurname bei Calvörde, Sachsen-Anhalt
 Küsterberg, Erhebung bei Kirchenreinbach, Gemeinde Etzelwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch
 Kösterberg